Кеммерер:

Фамилия 
 Кеммерер, Александра Николаевна (1842—1931) — артистка балета, солистка санкт-петербургских Императорских театров.
 Кеммерер, Хельмут (1911—?) — немецкий спортсмен спринт каноист.
 Кеммерер, Эдвин Уолтер (1875—1945) — американский экономист и педагог.

Топоним 
 Кеммерер — город в округе Линкольн, штат Вайоминг (США).